Il doppio del torneo di tennis Odlum Brown Vancouver Open 2008, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Eric Butorac e Travis Parrott che hanno battuto in finale Rik De Voest e Ashley Fisher 6-4, 7-63.

Teste di serie 

 Rik De Voest /  Ashley Fisher (finale)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (quarti di finale)

 Eric Butorac /  Travis Parrott (Campioni)
 Chris Haggard /  Todd Perry (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Odlum Brown Vancouver Open 2008